

Cinema 
The Three Bears – cortometraggio muto del 1911
The Three Bears – cortometraggio d'animazione del 1934 diretto da Mannie Davis
The Three Bears – cortometraggio d'animazione del 1935 diretto da Ub Iwerks
The Three Bears – cortometraggio d'animazione del 1939 diretto da Mannie Davis e Connie Rasinski

Fumetto 
The Three Bears – striscia a fumetti britannica